ASCII Media Works, editorial especialitzada en temes otaku del Japó
 amw també és el codi ISO 639-3 del neoarameu occidental, dialecte de l'arameu parlat a Síria